

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Congress – census-designated place della Contea di Yavapai, Arizona
 Congress – villaggio della Contea di Wayne, Ohio

Navi 

 USS Congress (1841)